TMT — аббревиатура латиницей. Может означать:
 Thirty Meter Telescope — строящийся телескоп на острове Гавайи.
 Турецкая организация обороны () — турко-киприотская террористическая организация.
 TMT — код ISO-4217 для туркменского маната.

См. также 
  — аббревиатура кириллицей.